Olli est un prénom et patronyme finnois.

Patronyme

Simo-Pekka Olli, joueur de volley-ball finlandais.
Harri Olli, sauteur à ski finlandais.
Petra Olli, lutteuse finlandaise.

Patronyme finnois
Prénom finlandais